Jeff Bezos (1964-), entrepreneur américain, fondateur d'Amazon.
 MacKenzie Scott, anciennement MacKenzie Bezos (1970), romancière et philanthrope américaine, ex-femme de Jeff Bezos
 Mark Bezos (1968-), homme d'affaires américain, demi-frère de Jeff Bezos.
 Robert Bézos (1882-1948), homme politique français.